Ядзава — фамилия. Известные носители:

 Ядзава, Ай (род. 1967) — мангака из префектуры Хёго.
 Ядзава, Экити (род. 1949) — японский певец и композитор, влиятельная фигура японской популярной музыки.